Rheubarbariboletus är ett släkte soppar som tillhör familjen Boletaceae. Släktet skapades 2015 av Giampaolo Simonini, Matteo Gelardi och Alfredo Vizzini för att innefatta två arter som tidigare fördes till Xerocomellus, men som molekylärfylogenetiska studier motiverade att separera från detta släkte.

Namnet har bildats genom att till boletus ("sopp") lägga prefixet rheubarbari-, från latin rheubarbarum ("rabarber"), syftande på färgen hos köttet i fotbasen.

Kännetecken
Rheubarbariboletus kännetecknas av:
- de släta, aldrig strierade ("strimmiga"), och aldrig trunkata (tvärt tillplattade i ena änden) sporerna
- den avsmalnande och "rotslående" fotbasen
- det klart gulockra till rabarberfärgade köttet i fotbasen
- den mörkt blågröna till svarta reaktionen hos hatthuden och fotbasens kött med järn(II)sulfatlösning

Arter
Aprikossopp Rheubarbariboletus armeniacus
Rheubarbariboletus persicolor

Fylogeni
Enligt Gelardi et al.

Referenser

Soppar
Boletaceae
Rheubarbariboletus